Nettleton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Nettleton, Lincolnshire, ort i England, 
 Nettleton, Wiltshire, ort i England,

USA 

 Nettleton (ort i USA), Mississippi, Lee County, 

Robotskapade USAförgreningar